Коту има више значења:

 Коту
 Коту (Уда), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Коту (Кука), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Коту (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Коту (Долж), насеље у округу Долж у Румунији